Feuerstein steht für:
 Zündstein
 Feuerstein, ein hartes Silikatgestein und wichtiger Werkstoff in der Steinzeit
 Familie Feuerstein, die Zeichentrickserie
 Feuersteinklippe, Felsen bei Schierke
 Schierker Feuerstein, Kräuterlikör
 Burg Feuerstein, ein 1941 erbautes Labor zur Forschung in der Hochfrequenztechnik und Elektroakustik bei Ebermannstadt im Landkreis Forchheim
 Sternwarte Feuerstein, eine Sternwarte zwischen den Städten Ebermannstadt und Eggolsheim
 Feuerstein (Lechquellengebirge), einen Berg im Lechquellengebirge
 Feuerstein (Stubaier Alpen), einen Berg in den Stubaier Alpen
 Feuerstein, deutscher Name der Gemeinde Krzemieniewo in der Woiwodschaft Großpolen in Polen
 Feuerstein, deutscher Name der Gemeinde Pierrefeu in den französischen Meeralpen bei Nizza
 Feuerstein von Feuersteinsberg, österreichisches Adelsgeschlecht
 Röttinger Feuerstein, Weinlage in Franken

Feuerstein ist der Familienname folgender Personen:
 Addi Feuerstein (* 1927), deutscher Jazzmusiker
 Bernadette Feuerstein (* 1959), österreichische Behindertenaktivistin, Ministerialrätin und Hofrätin
 Bernhard Feuerstein (* 1983), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Carl Friedrich Wolf Feuerstein (1786–1856), deutscher (Militär-)Arzt und Teilnehmer der Befreiungskriege
 Claire Feuerstein (* 1986), französische Tennisspielerin
 Dieter W. Feuerstein (* 1955), Spion der Hauptverwaltung Aufklärung (HVA) der DDR
 Domenic Feuerstein (Senior) (1900–1949), Schweizer Fotograf, Schriftsteller und Journalist
 Domenic Feuerstein (Junior) (1928–2004), Schweizer Fotograf, Kameramann und Regisseur
 Franz Feuerstein (1866–1939), deutscher Politiker
 Georg Feuerstein (1947–2012), deutscher Indologe und Buchautor
 Günther Feuerstein (1925–2021), österreichischer Architekt und Architekturtheoretiker
 Guntmar Feuerstein (* 1956), deutscher Musiker, Comedian, Autor und Musikproduzent
 Heinz Joachim Feuerstein (* 1945), deutscher Hochschullehrer
 Herbert Feuerstein (1937–2020), deutscher Entertainer
 Herwart Feuerstein (1860–1932), deutscher Bürgermeister und Politiker
 Horst Feuerstein, deutscher Komiker
 Johann Feuerstein (1871–1946), Schweizer Fotograf
 Jon Feuerstein (1925–2010), Schweizer Fotograf
 
 Karin Feuerstein-Praßer (geboren 1956), deutsche Lehrerin, Historikerin und Sachbuch-Autorin
 Karl Feuerstein (1940–1999), deutscher Gewerkschafter
 Liselotte Feuerstein-Raschle (* 1925), Schweizer Fotografin
 Mark Feuerstein (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler
 Martin von Feuerstein (1856–1931), deutscher Maler
 NF (Rapper), bürgerlich Nathan John Feuerstein (* 1991), US-amerikanischer Rapper
 Ralf Feuerstein (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Reuven Feuerstein (1921–2014), israelischer Psychologe
 Robert Feuerstein (1917–???), deutscher General des Heeres der Bundeswehr
 Switgard Feuerstein (* 1960), deutsche Ökonomin und Hochschullehrerin
 Thomas Feuerstein (* 1968), österreichischer Konzeptkünstler
 Valentin Peter Feuerstein (1917–1999), deutscher Glasmaler

Siehe auch:
 Feurstein
 Fierstein
 Firestone
 Fürstein